Тениски турнир за жене у појединачној конкуренцији на Љетњим олимпијским играма 2012. у Лондону је одржан на теренима Свеенглеског клуба за тенис на трави и крокет у Вимблдону, у Лондону, од 28. јула до 4. августа 2012, што је било први пут од кад је тенис поново уврштен у програм Олимпијских игара да се игра на трави. Турнир је организовао Међународни олимпијски комитет (МОК) и Међународна тениска федерација (ИТФ), и био дио ВТА турнира. Сви мечеви су се играли на два добијена сета.

Јелена Дементјева је била бранилац титуле, будући да је освојила златну медаљу на Олимпијским играма 2008. у Пекингу, међутим, повукла се из спорта крајем 2010, па није бранила титулу.

Календар 
Мечеви су играни од 28. јула до 5. августа.

Освајачице медаља

Носиоци 

<ol start="1">
  Викторија Азаренка ''(бронза)
  Агњешка Радвањска ''(прво коло)
  Марија Шарапова ''(сребро)
  '''Серена Вилијамс (злато)
  Саманта Стосур ''(прво коло)
  Петра Квитова ''(четвртфинале)
  Анџелик Кербер ''(четвртфинале)
  Каролина Возњацки ''(четвртфинале)

<ol start="9">
  Сара Ерани ''(прво коло)
  Ли На ''(прво коло)
  Ана Ивановић ''(осмина финала)
  Доминика Цибулкова ''(прво коло)
  Вера Звонарјова ''(осмина финала)
  Марија Кириленко ''(четврто мјесто)
  Забине Лизики ''(осмина финала)
  Нађа Петрова ''(осмина финала)

Жреб 
Легенда

 INV = специјална позивница МОК-а
 ITF = специјална позивница ИТФ-а
 Alt = замјена

 w/o = предаја прије меча
 r = предаја у току меча
 d = дисквалификација

Финале

Горња половина

Прва четвртина

Друга четвртина

Доња половина

Трећа четвртина

Четврта четвртина

Извори 

Жене појединачно